Rosenzweig bezeichnet

 einen Zweig eines Rosengewächses
 einen psychometrischen Test, siehe Rosenzweig PF

Rosenzweig ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Rosenzweig (* 1967), US-amerikanische Chemikerin
 Arthur Rosenzweig (1883–1936), österreichisch-deutscher Rabbiner
 Ferdinand von Rosenzweig (1812–1892), österreichischer Feldzeugmeister
 Frank Rosenzweig (* 1962), deutscher Künstler
 Franz Rosenzweig (1886–1929), deutscher Historiker und Philosoph
 Helen Jonas-Rosenzweig (1925–2018), KZ/Holocaust-Überlebende
 Heinrich Rosenzweig (1454–1511), deutscher Arzt 
 Heinrich von Rosenzweig (1821–1893), preußischer General der Infanterie 
 Jake Rosenzweig (* 1989), US-amerikanischer Rennfahrer
 Johann Friedrich Rosenzweig (1716–1794), deutscher Universitätsreit- und Stallmeister
 Johann Rosenzweig Edler von Powacht (1815–1891), österreichischer k.u.k. Generalmajor
 Johann Rosenzweig Edler von Powacht (1862–1938), österreichischer k.u.k. Generalmajor
 José Maximiliano Alfonso de Rosenzweig Díaz (1886–1963), mexikanischer Botschafter
 Josef Rosenzweig-Moir, tschechischer anarchistischer Dichter, Schriftsteller und Rechtsanwalt jüdischer Herkunft
 Klaus Rosenzweig (1939–2014), deutscher Verwaltungsjurist und Rechtsanwalt
 Leon Rosenzweig (1840–1914) Bankier und Reichsratsabgeordneter
 Marco Rosenzweig (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Mark Rosenzweig (1922–2009), US-amerikanischer Ökonom
 Peter Rosenzweig (1890–1952), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Rafael N. Rosenzweig (1922–2001), israelischer Agrarökonom
 Rainer Rosenzweig (* 1968), deutscher Psychologe und Mathematiker
 Roy Rosenzweig (1950–2007), US-amerikanischer Historiker 
 Saul Rosenzweig (1907–2004), US-amerikanischer Psychologe und Therapeut 
 Tal Rosenzweig (* 1967), dänischer Künstler, bekannt als Tal R
 Vinzenz Rosenzweig von Schwannau (1791–1865), österreichischer Diplomat und Orientalist
 Walther Rosenzweig (1876–1934), Geburtsname von Walther Rode
 Wilhelm Rosenzweig (1852–1899), österreichischer Komponist 
 Wolf-Egbert Rosenzweig (* 1954), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und Bürgermeister